Ива́н Ката́ев: Катаев, Иван Иванович (1902—1937) — советский писатель. Муж Марии Терентьевой-Катаевой, отец Георгия Катаева и Дмитрия Катаева, двоюродный брат Андрея Николаевича Колмогорова.
 Катаев, Иван Матвеевич (1875—1946) — российский и советский историк. Дядя Андрея Николаевича Колмогорова.